Olaszország
Prato, város Prato megyében
Prato, település Udine megyében, Resia községben